Ел Аројито има више значења:

 Ел Аројито (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аројито (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Аројито (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аројито (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аројито (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аројито (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику